Cañada Rica kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cañada Rica, Veracruz, Tecolutla, 
 Cañada Rica, Puebla, Eloxochitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar